Dead Silence – horror z 2007 roku.
 Dead Silence – album grupy Billy Talent wydany w 2012 roku.